Bill Romanowski
 Estanislau Romanowski

 Medalha Miroslaw Romanowski